Leitenhausen ist der Ortsname von

Leitenhausen (Heldburg), Wüstung im Landkreis Hildburghausen, Thüringen
Leitenhausen (Langquaid), Ortsteil des Marktes Langquaid, Landkreis Kelheim, Bayern